Quebec Bulldogs (oficiálním názvem: Quebec Athletic Club) byl profesionální kanadský klub ledního hokeje, který sídlil v Québecu ve stejnojmenné provincii. V letech 1919–1920 působil v profesionální soutěži National Hockey League. Své domácí zápasy odehrával v hale Quebec Arena s kapacitou 6 000 diváků. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Historie celku Quebec Bulldogs v NHL byla velice krátká. Už v roce 1917 se "buldoci" stali jedním ze zakládajících týmů (společně s Montrealem Canadiens, Montrealem Wanderers a Ottawou Senators), ale do soutěže nastoupili až v sezoně 1919/1920. Ta pro ně nedopadla vůbec dobře. Tým skončil poslední s bilancí 4 vítězství, 20 porážek a pouhými 8 získanými body při skóre 91:177. Zajímavostí je, že nejlepší střelec ročníku, Joe Malone, hrál právě za Quebec. Tato sezona byla pro tým zároveň také poslední, protože po přestěhování se v sezoně 1920/1921 objevili pod názvem Hamilton Tigers.

Mezi slavné hráče oblékajících dres Quebecu Bulldogs patří jména jako Joe Malone nebo Joe Hall.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1878 – Quebec HC (Quebec Hockey Club)
 1919 – Quebec AC (Quebec Athletic Club)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1890: Amateur Hockey Association of Canada
 1891: bez soutěže
 1892–1898: Amateur Hockey Association of Canada
 1899–1905: Canadian Amateur Hockey League
 1906–1909: Eastern Canada Amateur Hockey Association
 1909–1910: Canadian Hockey Association
 1910–1917: National Hockey Association
 1917–1919: bez soutěže
 1919–1920: National Hockey League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, R - remízy, P - porážky, PP - porážky v prodloužení, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, KPW - Konference Prince z Walesu, CK - Campbellova konference, ZK - Západní konference, VK - Východní konference, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Coleman, Charles L. (1966). The Trail of the Stanley Cup, Vol. 1, 1893–1926 inc. Montreal, Quebec: National Hockey League.
 Coleman, Charles L. (1967). The Trail of the Stanley Cup, Vol. 2, 1927–1946 inc. Montreal, Quebec: National Hockey League.
 Frayne, Trent (1999). "The Early Years". 100 years of hockey. Toronto, Ontario: Key Porter Books. .
 Weir, Glen (1991). Ultimate Hockey. Toronto, Ontario: Stoddart Publishing. .
 Diamond, Dan, ed. (2000). Total Hockey. Total Sports. .
 Jiří Stránský, Kamil Ondroušek, Historie NHL 1917-1997. Praha: Vyšehrad 1997

Reference

Externí odkazy 
 

Zaniklé kanadské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1878
Kluby ledního hokeje zaniklé v roce 1920
Zaniklé kluby NHL
Sportovní kluby v Québecu (provincie)
Sport v Québecu